L'inchiesta – film TV diretto da Gianni Amico (1971)
L'inchiesta – film diretto da Damiano Damiani (1986)
L'inchiesta – miniserie TV diretta da Giulio Base (2006) – remake del film di Damiani
L'inchiesta – programma televisivo di giornalismo investigativo su RaiNews24